Ранчо Гомез има више значења:

 Ранчо Гомез, Ранчо Бонито (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Гомез (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику